Belushi ist der Familienname folgender Personen:

 James Belushi James Adam Belushi, auch Jim Belushi (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker,  Bruder von John Belushi
 John Belushi  (1949–1982), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger, Bruder von James Belushi
 Robert James Belushi (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger, Sohn von James Belushi
 Traci Belushi, US-amerikanische Schauspielerin
 Judith Belushi Pisano (* 1951), US-amerikanische Autorin; Frau von John Belushi

Siehe auch:
 Bellucci
 Belluschi